Полиморфизмът е познат най-вече като термин в биологията и в кристалографията, но се използва и в други области.

В биологията 
Биологичният полиморфизъм е съществуване на морфологично различни индивиди в границите на един вид. При насекомите е свързан с разделяне на функциите (при пчелите има търтей, майка и работнички); сезонен - според годишните сезони се появяват различни форми; при смяна на поколенията различни форми са индивиди от различни поколения. Частен случай на полиморфизъм е половият диморфизъм.

В кристалографията 
Полиморфизмът в кристалографията е свойство на някои вещества да образуват различни кристални структури при изменение на температурата и налягането. Полиморфни модификации са структурните модификации на кристалите на дадено химично вещество, например диамант - графит, калцит - арагонит.

В програмирането 

Пол
Кристалография
Минералогия